

Toponymie 

 Voïvodie de Mazovie
 Krzywica, village du powiat de Mińsk
 Krzywica, village du powiat de Wołomin